|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tianjin (officieel Tianjin Open) van 2016 vond plaats van 10 tot en met 16 oktober 2016 in de Chinese stad Tianjin. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Thuisspeelster Peng Shuai won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Agnieszka Radwańska was het eerste reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daar liet zij verstek gaan, wegens een dijbeenblessure.

De met een wildcard toegelaten Peng Shuai uit China (die op de ochtend van de finaledag nog haar halve finale tegen Danka Kovinić had moeten spelen), won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Amerikaanse Alison Riske in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Peng wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Tianjin op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds twee jaar. Zij won US$ 111.164 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Xu Yifan en Zheng Saisai had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Xu speelde samen met Magda Linette, en bereikte de finale.

Het eerste reekshoofd, Arantxa Parra Santonja en Anastasia Rodionova, strandde al in de eerste ronde.

Het als vierde geplaatste duo Christina McHale en Peng Shuai won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Magda Linette en Xu Yifan in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Amerikaanse McHale had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Chinese Peng negentien.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tianjin 2016
Tianjin